Hemsö kan syfta på:

 Hemsön, ö i Ångermanland med Hemsö fästning
 Hemse, ort på Gotland
 Hemsö, fiktiv ö i Stockholms skärgård
 Hemsö, ett fastighetsbolag